Blüthner-Haessler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Blüthner-Haessler (* 1966), deutscher Urologe und Betriebswirt; seit 1995 Geschäftsführer der Julius Blüthner Pianofortefabrik
 Rudolph Blüthner-Haessler (1903–1966), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer

Siehe auch:
 Häßler